Villafranca del Campo kan syfta på:

Spanien 

 Villafranca del Campo (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Villafranca del Campo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel,